Soul is een reeks van vechtspellen, ontwikkeld door Namco Bandai Games. De serie draait om twee magisch zwaarden: de demonische Soul Edge en zijn tegenhanger, Soulcalibur. In vrijwel elk spel komen dezelfde personages voor, elk met hun eigen wapens en vaardigheden.

Spellen in de reeks 
All spellen voor Soulcalibur III kwamen oorspronkelijk uit als arcadespellen, die later werden overgezet naar andere consoles. De hoofdserie bestaat uit:

Spin-offs 

De versies op andere consoles dan de arcade hebben vaak extra mogelijkheden, zoals nieuwe personages, wapens en kostuums.

Sinds mei 2007 zijn er van de spellen uit de Soul-serie ongeveer 9 miljoen exemplaren verkocht.

Geschiedenis 
De spellenreeks begon met Soul Edge, welke werd uitgebracht in Japan in 1996. Deze werd later geüpgraded naar Soul Edge Ver. II, en onder de titel Soul Blade ook uitgebracht voor de PlayStation. In dit spel komt alleen het zwaard Soul Edge nog voor.

Het vervolg op Soul Edge, Soulcalibur, verscheen een jaar later. Dit spel bleek populairder dan de voorganger, waarna Namco besloot om Soulcalibur tot de titel van alle volgende spellen te maken. Het spel kreeg nog een aantal vervolgen.

Gameplay
Alle spellen uit de soul-serie bevatten min of meer dezelfde gameplay, waar af en toe nieuwe dingen aan toe worden gevoegd. De spellen draaien grotendeels om gevechten tussen twee personages. Dat kunnen personages van twee spelers zijn, maar ook een speler tegen een NPC. De personages moeten vechten tot van een van de twee de gezondheidsmeter leeg is, of wanneer een speler erin slaagt zijn tegenstander uit de ring te gooien.

Personages

Primaire personages 
Hieronder volgt een overzicht van de primaire personages uit de Soul-serie, en in welk van de spellen ze meespelen. Een donkergekleurde cel betekent dat dit personage niet direct bespeelbaar is, maar eerst ontsloten moet worden.

Gast/cross-over personages 
Sinds Soulcalibur II komen in de spellen geregeld bonuspersonages voor welke zijn overgenomen uit andere spellen of mediafranchises. Een overzicht:
 Heihachi Mishima uit de Tekken-serie (Soulcalibur II; PS2 versie)
 Link uit The Legend of Zelda-serie (Soulcalibur II; GameCube versie)
 Spawn uit de strips van Todd McFarlane (Soulcalibur II; Xbox versie)
Gilgamesh uit het spel Tower of Druaga (Soulcalibur III)
 KOS-MOS uit de Xenosaga-serie (Soulcalibur III)
 Lloyd Irving uit Tales of Symphonia (Soulcalibur Legends)
 Darth Vader uit Star Wars (Soulcalibur IV)
 Yoda uit Star Wars (Soulcalibur IV)
 Galen Marek uit Star Wars: The Force Unleashed (Soulcalibur IV)

Externe links
 Officiële website
 Officiële website voor de film
  Project Soul Officiële website
 de Soulcalibur-wiki